Bälinge kyrka kan syfta på:

Bälinge kyrka, Södermanland – öster om Tystberga, Strängnäs stift
Bälinge kyrka, Uppland – nordväst om Uppsala, Uppsala ärkestift
Bälinge kyrka, Västergötland – nordöst om Alingsås, Skara stift